Kaneko ist der Familienname folgender Personen:

 Akitomo Kaneko (* 1927), japanischer Turner
 Alexandre de Carvalho Kaneko (1946–2017), brasilianischer Fußballspieler und Unternehmer
 Aska Kaneko, japanische Violinistin und Sängerin
 Daiki Kaneko (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Erika Kaneko (1926–2014), austro-japanische Ethnologin
 Genjirō Kaneko (* 1944), japanischer Politiker (LDP)
 Harumi Kaneko (* 1950), japanische Jazzmusikerin
 Hiroshi Kaneko (1930–2022), japanischer Jurist
 Hisashi Kaneko (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Isamu Kaneko (1970–2013), japanischer Softwareentwickler
 Kaneko Kentarō (1853–1942), japanischer Politiker
 Kazuyoshi Kaneko (* 1942), japanischer Politiker
 Kaneko Kun’en (1876–1951), japanischer Tanka-Dichter

 Kaneko Misuzu (1903–1930), japanische Dichterin
 Kaneko Mitsuharu (1895–1975), japanischer Dichter und Maler
 Martin Kaneko (* 1949), österreichischer Soziologe 
 Masaaki Kaneko (* 1940), japanischer Ringer
 Masahiro Kaneko (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Masaki Kaneko (* 1992), japanischer Schwimmer
 Mikuto Kaneko (* 2001), japanischer Mittelstreckenläufer
 Munehiro Kaneko (* 1968), japanischer Leichtathlet
 Kaneko Naokichi (1866–1944), japanischer Unternehmer
 Kaneko Ōtei (1906–2001), japanischer Kalligraf
 Ryūichi Kaneko († 2013), japanischer Schriftsteller und Sachbuchautor
 Seiji Kaneko (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Shohei Kaneko (1937–2006), japanischer Leichtathlet
 Shōta Kaneko (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Taisei Kaneko (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Takurō Kaneko (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kaneko Tōta (1919–2018), japanischer Lyriker
 Tsuyoshi Kaneko (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Kaneko Yōbun (1893–1985), japanischer Schriftsteller

 Yūsuke Kaneko (* 1976), japanischer Skispringer
 Yūsuke Kaneko (Fußballspieler) (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yutaka Kaneko (* 1933), japanischer Ringer
 Yutaka Kaneko (Fußballspieler) (* 1979), japanischer Fußballspieler